

Cinema 
Il servo di scena, film del 1983 diretto da Peter Yates 
Il servo di scena, film del 2015 diretto da Richard Eyre

Teatro 
Servo di scena, dramma teatrale in due atti del 1979 scritto da Ronald Harwood